Celestino da Costa pode referir-se a:
Augusto Celestino da Costa, histologista e embriologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (1911-1947);
Jaime Celestino da Costa, médico e professor de Medicina, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa;
Pedro Celestino da Costa, engenheiro civil e sanitarista, irmão do anterior;
Pedro Celestino Correia da Costa, militar e governador de Mato Grosso.

Desambiguação